Vang Jen (918–925) Csien Su uralkodója
 Vang Jen (1971) olimpiai bronzérmes kínai atlétikai gyaloglónő
 Vang Jen (1974) kínai színésznő
 Vang Jen (1974) kínai pályakerékpáros-nő, olimpikon
 Vang Jen (1974) kínai sífutónő, olimpikon
 Vang Jen (1999) kínai tornász, ifjúsági olimpikon